Paul Thomas – attore statunitense
Paul Thomas – allenatore canadese
Paul Thomas – calciatore giamaicano